Maculinea nigra är en fjärilsart som beskrevs av Wheeler 1903. Maculinea nigra ingår i släktet Maculinea och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
nigra